Limonade kan syfta på:

Haiti 

 Limonade (kommun), Nord, 
 Limonade (ort), Nord,